Абрикосов Андрій Львович (1906—1973) — радянський актор, народний артист СРСР.
 Абрикосов Григорій Андрійович (1932—1993) — радянський актор театру і кіно, народний артист РРФСР.
 Абрикосов Олексій Іванович (1824—1904) — російський підприємець, засновник кондитерської фабрики в Москві.
 Абрикосов Олексій Іванович (1875—1955) — російський патологоанатом, академік АН СРСР, Герой Соціалістичної Праці.
 Абрикосов Олексій Олексійович (1928—2017) — російський та американський фізик-теоретик, академік РАН, лауреат Нобелівської премії з фізики.

Див. також 
 Абрикосов Олексій Іванович